Живая вода (фильм):
 Живая вода (фильм, 1956) — фильм Франсуа Виллерса.
 Живая вода (фильм, 1957) — фильм Ларисы Шепитько.
 Живая вода (фильм, 1971) — фильм Григория Кохана.
 Живая вода (фильм, 1988) — фильм Ивана Балада.
 Живая вода (фильм, 2009) — фильм Артюра Жоффе.